English Electric Company Ltd (сокр. EE, чит. «И́нглиш Эле́ктрик») — британский многоотраслевой промышленный конгломерат, образованный после окончания Первой мировой войны в конце 1918 года для более эффективного выполнения государственных военных заказов одним, а не несколькими, ранее не взаимосвязанными друг с другом подрядчиками. Основной производственный профиль компании на этапе её создания составляло производство боеприпасов, вооружения и военной техники, летательных аппаратов. По мере развития производства, к исходным направлениям добавилось производство ракетного вооружения, радиоэлектронного и электротехнического оборудования, трансформаторных установок, дизельных и электродвигателей, паровых турбин, ядерных реакторов, железнодорожного состава, а также бытовой техники для населения. В 1960 г., совместно с компаниями Vickers и Bristol был образован консорциум British Aircraft Corporation. В 1968 г. компания объединилась с американской General Electric Company в единый конгломерат под началом последней, в котором было занято свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Создание 
Исходно, в состав корпорации вошли следующие компании:
 Coventry Ordnance Works
 Phoenix Dynamo Manufacturing Company
 Dick, Kerr & Co.
 United Electric Car Company
 Willans & Robinson

Продукция

Самолёты

Бронетехника и ракетное оружие

Железнодорожная техника

Дизельные двигатели

Электроника и электротехника

Бытовая техника